

Patronyme 

 Édouard Cadol (1831-1898), dramaturge et romancier français.
 Françoise Cadol (1964-), comédienne et dramaturge française.

Toponyme 

 Cadol, lieu-dit de la commune française de Melgven.
Patronyme français